Heywood Campbell Broun (7 de dezembro de 1888 - 18 de dezembro de 1939), jornalista e escritor esportivo estadunidense.

Escritores dos Estados Unidos
Jornalistas dos Estados Unidos
Socialistas dos Estados Unidos